Аннели́не Скорсмо́эн (; ) — норвежская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (2006, 2015, ), бронза ().
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: бронза (2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу